Мэллой () — американская фамилия.

Персоналии 
 Мэллой, Дэн (род. 1955) — американский политик, губернатор штата Коннектикут.
 Мэллой, Марти (род. 1986) — американская дзюдоистка, бронзовый призёр олимпийских игр (2012).
 Мэллой, Норм (1905—1982) — канадский хоккеист.